Ел Торонхал има више значења:

 Ел Торонхал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Торонхал (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику